Il termine miniatura si riferisce ai codici miniati, cioè libri decorati con pitture dove si usava il colore minio (rosso). Per estensione il termine viene anche usato in generale per una rappresentazione in scala ridotta (in miniatura) di un oggetto o un luogo fisico. Fra i significati specifici si possono citare:

 Miniatura – decorazione artistica di manoscritti, libri antichi e in generale dipinto di piccole dimensioni
 Miniatura – ritratti di piccole dimensioni (6 ÷ 8 cm dim. max.), generalmente su avorio, da portare su pendenti, anelli, bracciali, ecc.
 Miniatura – personaggi in scala usati come pezzi nel gioco di ruolo o nel wargame (talvolta detto, in questo caso, wargame tridimensionale)
 Miniatura – modelli in scala utilizzati per la creazione degli effetti speciali
 Miniatura o Thumbnail – in informatica un'anteprima di un'immagine più grande, che quindi viene presentata in formato ridotto

Altri progetti